Прессекк () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Кульмбах.  Население составляет 1952 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 54,96 км². Официальный код  —  09 4 77 148.

Община подразделяется на 43 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии